Poder judicial puede designar a:
Poder judicial de Alemania;
Poder judicial de la República Democrática Alemana
Poder Judicial de la Nación, en Argentina;
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Poder judicial de La Pampa;
Poder judicial de Santa Fe;
Poder judicial de Belice;
Órgano Judicial de Bolivia;
Poder Judicial de Brasil;
Poder Judicial de Bután;
Poder Judicial de Chile;
Rama Judicial de Colombia;
Poder Judicial de Costa Rica;
Sistema judicial de Cuba
Función Judicial de Ecuador;
Órgano Judicial de El Salvador;
Poder judicial de España;
Poder Judicial Federal, en los Estados Unidos;
Poder Judicial de Nueva York;
Poder judicial de Francia;
Organismo Judicial de Guatemala;
Poder Judicial de Honduras;
Sistema judicial de Israel;
Poder judicial de Italia;
Poder judicial de Japón;
Poder Judicial de la Federación, en México;
Poder Judicial de Nicaragua;
Poder Judicial de Paraguay;
Poder Judicial de Panamá;
Poder Judicial del Perú;
Poder judicial del Reino Unido;
Poder Judicial de la República Dominicana;
Poder judicial de la Federación de Rusia;
Sistema judicial soviético;
Poder Judicial de Uruguay;
Poder Judicial de Venezuela.